Osoby o tym nazwisku:
 Hilarion (Golubović) – serbski biskup prawosławny
 Mira Golubović – serbska siatkarka
 Zagorka Golubović – serbska filozof i socjolog, działaczka społeczna